Primaveras puede referirse a:

 plural de primavera;
 el nombre común de la planta Arum maculatum; o
 el nombre común de la planta Primula veris.